Negative predictive value – valore predittivo negativo di un test medico
 Net present value – valore attuale netto, in finanza